Rosemont (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Rosemont (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland.